McDonald Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 McDonald Township (Barry County, Missouri)
 McDonald Township (Jasper County, Missouri)
 McDonald Township (Ohio)